Джон Герберт Кинг () — временный (без права на пенсию) сотрудник Форин-офис с 1934 года, агент советской разведки с 1935 года.

Завербован Генри Кристианом Пиком. Предоставил для фотокопирования документы большой важности, некоторые из которых были представлены лично Сталину, в том числе телеграммы английского посольства в Берлине о результатах переговоров с Гитлером.

Арестован в 1939 году за шпионаж в пользу Советского Союза, осуждён на 10 лет.

Литература 
 Donald Cameron Watt, «(John) Herbert King: A Soviet Source in the Foreign Office», Intelligence and National Security, vol. Ill (1988), No. 4.
 

Источники разведки СССР
Персоналии по алфавиту